

Нерестовка — річка у Приморському краї, права притока Бікіна
 Нерестовка — річка у Пермському краї, права притока Сіви